Кезъёль:

 Кезъёль (приток Ламбейёли) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Кезъёль (приток Сюзью) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.